Miejscowości w USA:
 Downsville – wieś w stanie Luizjana, w parafii Lincoln
 Downsville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Downsville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Downsville – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn